A Seleção Brasileira de Futebol em 2014 disputou 16 partidas nesta temporada, com 12 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A Seleção marcou 35 gols e sofreu 15, com saldo de 20 gols. Neymar foi o artilheiro da temporada com 15 gols.

Foram oito amistosos e oito vitórias com 22 gols marcados e apenas um gol sofrido, na última partida da temporada contra a Áustria.

Pela Copa do Mundo de 2014 foram sete partidas: três na fase de grupos (contra a Croácia, o México e os Camarões), uma pelas oitavas (contra o Chile), uma pela quartas (contra a Colômbia), uma pelas semifinais (contra a Alemanha, que ficou conhecida como Mineiraço‎‎) e a disputa pelo terceiro lugar da competição (contra os Países Baixos). Com a derrota na última partida, ficou em quarto lugar na competição.

O Superclássico das Américas, contra a Argentina, em partida única nesta edição, disputada no Ninho de Pássaro, em Pequim, na China, foi vencida pelo Brasil, por 2–0 com gols de Diego Tardelli.



Artilheiros 
Estes foram os artilheiros da temporada:

Jogos

Amistosos

Copa do Mundo 
Esses foram os jogos da Copa do Mundo de 2014:

Fase grupos (grupo A)

Fase final

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Disputa pelo terceiro lugar

Superclássico das Américas

Sub-21

Amistosos

Torneio Internacional de Wuhan

Ligações externas 
 
 

Futebol de 2014 no Brasil
2014